До́нли () — английская фамилия.

Фамилия
  (род. 1951) — американский  и тренер.
  (род. 1952) — директор по административным и управленческим вопросам МО США (2005—2008), министр военно-воздушных сил США (2008—2013).

Прочее
 Донли — округ в Техасе (США).

См. также
 Доннле
 Доннелли
 
 
 Данли